Balqaš, città del Kazakistan, nella regione di Qaraǧandy
 Distretto di Balqaš, suddivisione del Kazakistan, nella regione di Qaraǧandy
 Lago Balqaš, lago del Kazakistan